První máj (1. května) může být:

 Svátek práce – mezinárodní dělnický svátek
 první máj (svátek zamilovaných) – český svátek zamilovaných